Didier Massy, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière 

Après sa carrière de joueur, il devient arbitre en Ligue nationale A et il est avec Andreas Fischer le seul arbitre de la ligue avec un passé de joueur dans ce même championnat. Le jour de ses cinquante ans, il arbitre la finale du championnat du monde junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|| 1985-1986 || HC Sierre || LNA
|| 35 || 10 || 12 || 22 || 107 || 4 || 3 || 2 || 5 || 10  
|-
|| 1986-1987 || HC Sierre || LNA
|| 36 || 6 || 13 || 19 || 59 || || || || ||  
|-
|| 1987-1988 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 5 || 5 || 10 || 33 || 7 || 2 || 2 || 4 || 18  
|-
|| 1988-1989 || HC Lugano || LNA
|| 33 || 2 || 5 || 7 || 56 || 10 || 3 || 0 || 3 || 16
|-
|| 1989-1990 || HC Lugano || LNA
|| 33 || 4 || 3 || 7 || 44 || 9 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
|| 1990-1991 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 1 || 9 || 10 || 28 || 11 || 1 || 0 || 1 || 30 
|-
|| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
|| 22 || 1 || 3 || 4 || 28 || 4 || 1 || 1 || 2 || 9 
|-
|| 1992-1993 || HC Lugano || LNA
|| 34 || 1 || 2 || 3 || 36 || 9 || 2 || 1 || 3 || 10  
|-
|| 1993-1994 || HC Davos || LNA
|| 21 || 2 || 2 || 4 || 12 || || || || ||   

| 286 || 32 || 54 || 86 || 403 || 54 || 13 || 7 || 20 || 107

Notes et références 

Naissance en janvier 1963
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Davos
Sportif valaisan
Arbitre de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Sierre